Термин Вторая империя может означать:
 Вторая империя (1852—1870) во Франции
 Вторая Бразильская империя (1831—1889)
 Вторая Мексиканская империя (1863—1867)
 Империя Гаити (1849—1859)

См. также 
 Второй Рейх — Германская империя (1871—1918)